Свен Людвиг Ванденбрук (; ) — бельгийский футболист, игравший на позиции полузащитника; тренер.

Биография

Футболиста 
В качестве футболиста выступал на позиции полузащитника за бельгийские «Мехелен» и «Льерс», а также за нидерландские «Роду» и «Де Графсхап». Некоторое время Ванденбрук отыграл в Греции и Норвегии. В течение нескольких лет хавбек входил в состав молодежной сборной Бельгии.

Тренера 
Завершив свою карьеру, Свен Ванденбрук приступил к тренерской деятельности. Начав с юношей «Мехелена», он перешёл на работу ассистента главного тренера. Начинающий тренер помогал наставникам в бельгийских, греческих и тунисских клубах. С 2016 по 2018 год Ванденбрук являлся помощником у своего соотечественника Уго Броса в сборной Камеруна. В 2017 году дуэт бельгийских тренеров привёл «неукротимых львов» к победе в Кубке африканских наций в Габоне. Через год Ванденбрук начал самостоятельную тренерскую карьеру в сборной Замбии. Однако в январе 2019 года из-за провала в отборочном турнире Кубка африканских наций он был отправлен в отставку.

В конце 2019 года бельгиец был назначен на пост главного тренера танзанийского клуба «Симба».

Достижения

Тренера 
 Чемпион Танзании (2): 2019/20, 2020/21.
 Обладатель Кубка Танзании (2): 2019/20, 2020/21.

Ассистента 
 Победитель Кубка африканских наций: 2017

Примечания 

Футболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Акратитос»
Игроки ФК «Льерс»
Игроки ФК «Визе»
Футбольные тренеры Бельгии
Тренеры ФК «Ники» Волос
Тренеры сборной Замбии по футболу
Тренеры ФК «Симба»
Тренеры ФК ФАР